Kostrowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Kostrowo (Kaliningrad) (bis 1946 Bludau, Kreis Fischhausen bzw. Samland, Ostpreußen)
 in der Oblast Kirow:
 Kostrowo (Kirow)
 in der Oblast Moskau:
 Kostrowo (Moskau)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Kostrowo (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Pskow:
 Kostrowo (Pskow, Opotschka), im Rajon Opotschka
 Kostrowo (Pskow, Welikije Luki), im Rajon Welikije Luki
 in der Oblast Tula:
 Kostrowo (Tula)
 in der Oblast Twer:
 Kostrowo (Twer, Cholmez), im Rajon Olenino, Landgemeinde Cholmez
 Kostrowo (Twer, Mostowaja), im Rajon Olenino, Landgemeinde Mostowaja
 in der Oblast Wladimir:
 Kostrowo (Wladimir)

ru:Кострово